Yong’an steht für:

 die kreisfreie Stadt Yong’an (永安市) im Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Sanming in der chinesischen Provinz Fujian
 den Bezirk Yong’an (永安區) der Stadt Kaohsiung auf Taiwan, siehe Yong’an (Kaohsiung)
 die Großgemeinde Yong’an (永安镇) im Kreis Fenggang der Stadt Zunyi in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Yong’an (Fenggang)
 die Großgemeinde Yong’an (永安镇) im Kreis Tuquan des Hinggan-Bundes im Autonomen Gebiet Innere Mongolei in China, siehe Yong’an (Tuquan)
 die Großgemeinde Yong’an (永安镇) im Kreis Xishui der Stadt Zunyi in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Yong’an (Xishui)
 die Gemeinde Yong’an (永安乡) im Autonomen Kreis Du’an des Autonomen Gebiets Guangxi in China, siehe Yong’an (Du’an)
 die Gemeinde Yong’an (永安乡) im Stadtbezirk Chaisang in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Yong’an (Chaisang)
 die Gemeinde Yong’an (永安乡) im Kreis Jixian der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Yong’an (Jixian)
 die Gemeinde Yong’an (永安乡) im Kreis Nong’an der chinesischen Provinz Jilin, siehe Yong’an (Nong’an)
 die Gemeinde Yong’an (永安乡) im Kreis Puge der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Yong’an (Puge)
 die Gemeinde Yong’an (永安乡) der Stadt Rui’an der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Yong’an (Rui’an)
 die Gemeinde Yong’an (永安乡) im Stadtbezirk Shizhong der chinesischen Provinz Shandong, siehe Yong’an (Shizhong)
 die Gemeinde Yong’an (永安乡) im Autonomen Kreis Songtao der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Yong’an (Songtao)
 die Gemeinde Yong’an (永安乡) im Kreis Yongfu des Autonomen Gebiets Guangxi in China, siehe Yong’an (Yongfu)
 das Straßenviertel Yong’an (永安街道) im Stadtbezirk Caidian in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Yong’an (Caidian)
 das Straßenviertel Yong’an (永安街道) im Stadtbezirk Qianjin in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Yong’an (Qianjin)
 das Straßenviertel Yong’an (永安街道) im Stadtbezirk Quanshan in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Yong’an (Quanshan)
 das Straßenviertel Yong’an (永安街道) im Stadtbezirk Xian’an in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Yong’an (Xian’an)
 das Straßenviertel Yong’an (永安街道) im Stadtbezirk Zhoucun in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Yong’an (Zhoucun)
 das Dorf Yong’an (永安村) der Großgemeinde Aoqi in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Yong’an (Aoqi)
 das Dorf Yong’an (永安村) der Großgemeinde Chaoyang in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Yong’an (Chaoyang)
 das Dorf Yong’an (永安村) des Straßenviertels Masanjia im Stadtbezirk Yuhong der Stadt Shenyang in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Yong’an (Masanjia)
 das Siedlungsgebiet der Staatlichen Baumschule Yong’an (永安苗圃生活区) in Aoqi in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Yong’an (Baumschule)

Siehe auch:
 Yong’an-Tempel